Numele Sanda Toma se poate referi la:
Sanda Toma (actriță)
Sanda Toma (caiac)
Sanda Toma (canotaj)